Авария на АЭС Сен-Лоран-дез-О:
 Авария на АЭС Сен-Лоран-дез-О (1969)
 Авария на АЭС Сен-Лоран-дез-О (1980)